Böhmertor steht für folgende Bauwerke:
 Böhmertor (Bad Leonfelden)
 Böhmertor (Freistadt)